Kim Mi-jung (ur. 1971) – południowokoreańska judoczka
 Kim Mi-jung (ur. 1978) – południowokoreańska judoczka